CO1 est une abréviation qui peut faire référence à :
 Co1, première vertèbre coccygienne dans la colonne vertébrale ;
 Co1, un groupe  de Conway.